

Абдуллино — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Абдуллино — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Абдуллино — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Абдуллино — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Абдуллино — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Абдуллино — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Абдуллино — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан

Див. також 
 Абдулино